Отто Фрейман:
 Фрейман, Отто Оттович (1788—1858) — инженер-генерал-лейтенант, командир Киевского инженерного округа и строитель Киевской крепости.
 Фрейман, Отто Рудольфович фон (1849—1924) — генерал-майор, участник боевых действий против Турции.